Ronchetti ima više značenja:
 Ronchetti, Alessandria
 Ronchetti, Parma
 Ronchetti, Pescara